Rosa palustris  — вид рода Шиповник семейства Розовые.

Ареал 
Растения встречаются в Северной Америке в США в штатах Алабама, Арканзас, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Джорджия, Айова, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мэриленд, Мэн, Мичиган, Миссури, Миссисипи, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, Теннесси, Виргиния, Вермонт, Висконсин и Западная Виргиния, а также в Канаде.

Биологическое описание 

Многолетний кустарник. Стебли высокие, от 0,3 до 2,5 метра, с крепкими колючками.

Листья очередные, овальной формы, с мелко зубчатыми краями.

Цветки розового цвета, одиночные или сгруппированные, от 3 до 5,5 см, очень ароматные.

Плоды мясистые, красного цвета. Их поедают птицы и другие дикие животные.

Диплоид.

В культуре 
Зоны морозостойкости: от 3b до более тёплых, согласно другому источнику: 4—9.

В культуре встречается относительно редко. Вид изменчив, даже в США его часто путают с Rosa virginiana Mill. и Rosa carolina L.

При выращивании из семян зацветает на третий год.

Культурные сорта являются популярными декоративными растениями. Выращиваются в низких влажных местах с кислыми почвами.

Примечания

Литература 
 
 Aldén, B., S. Ryman & M. Hjertson. 2009. Våra kulturväxters namn — ursprung och användning. Formas, Stockholm (Handbook on Swedish cultivated and utility plants, their names and origin). (Vara kulturvaxt namn) 
 Encke, F. et al. 1984. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen, 13. Auflage. (Zander ed13) 
 Erhardt, W. et al. 2000. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen, 16. Auflage. (Zander ed16) 
 Gleason, H. A. & A. Cronquist. 1963. Manual of vascular plants of northeastern United States and adjacent Canada. (Glea Cron) 
 Liberty Hyde Bailey Hortorium. 1976. Hortus third. (Hortus 3) 
 Radford, A. E. et al. 1964. Manual of the vascular flora of the Carolinas. (F Carolin) 
 Rhoads, A. F. & T. A. Block. 2000. The plants of Pennsylvannia. An illustrated manual. (F Penn) 
 Scoggan, H. J. 1978—1979. The flora of Canada, 4 vol. (F Canada) 
 Steyermark, J. A. 1977. Flora of Missouri. (F Missouri) 
 Wunderlin, R. P. 1998. Guide to the vascular plants of Florida. (F Florida)

Ссылки 
 
 
 
 USDA: Plants Profile: Rosa palustris Marshall
 An Оnline Еncyclopedia of Life: Rosa palustris Marsh.
 Illinois State Museum: Swamp Rose (Rosa palustris)

Плодовые кустарники
Флора Северной Америки
Декоративные кустарники
palustris